Chancelaria (Alter do Chão), een plaats in de Portugese gemeente Alter do Chão
 Chancelaria (Torres Novas), een plaats in de Portugese gemeente Torres Novas